Free-to-air
 Farmaceutisch-technisch assistent